Bierzwnik ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern:
 Bierzwnik (Myslibórz) (deutsch Jägerswalde, Kreis Soldin i.d. Neumark)
 Bierzwnik (Powiat Choszczeński) (deutsch Marienwalde, Kreis Arnswalde/Pommern)

Bierzwnik ist der Name folgender Seen:
 Jezioro Bierzwnik, ein See in der Woiwodschaft Westpommern